Chase kan syfta på:

 Chase – en privat- och företagsbank inom JPMorgan Chase
 Chase (musikgrupp) – ett amerikanskt jazzrockband bildat 1970
 Chase (namn) – ett förnamn och efternamn samt personer med namnet
 Chase (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Cordelia Chase – en rollfigur i TV-serierna Buffy och vampyrerna och Angel
 Grand Chase – tt MMORPG manga-spel från det koreanska företaget KOG, släppt 2003
 JPMorgan Chase – en amerikansk bank
 The Chase – det andra albumet från den norska sångerskan Marit Larsen

Geografi

Kanada 

 Chase (ort i Kanada), British Columbia,

USA 

 Chase, Kansas, ort, Rice County, 
 Chase, Pennsylvania, ort, Luzerne County,

Se även
 Chase County – flera county

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar